Ustrich steht für:

 Fritz Ustrich (1922–2013), deutscher Pädagoge
 Ustrich, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ustrych (Stawiguda), Waldsiedlung in der Gmina Stawiguda im Powiat Olszytński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen